Leunis ist ein in den Niederlanden und Belgien verbreiteter Vorname

Leunis ist der Familienname von

 Joan Leunis (Joannes Leonius; Jan Lion; 1532–1584), flämischer katholischer Theologe, Jesuit und Gründer der Marianischen Kongregation
 Johannes Leunis (1802–1873), deutscher Geistlicher, Lehrer und Botaniker

Leunis steht für

 Rob. Leunis & Chapmann, 1926 gegründeter Verpackungshersteller, siehe auch rlc packaging group